Jamundí kan syfta på:

Colombia 

 Jamundí (kommun), Valle del Cauca, 
 Jamundí (kommunhuvudort), Valle del Cauca,